El nombre Ancares puede referirse a:
 río Ancares, que fluye por la comarca leonesa del mismo nombre
 valle de Ancares, comarca de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León
 Comarca de Los Ancares (Lugo), comarca de la provincia de Lugo, en la comunidad autónoma de Galicia
 Sierra de Ancares, sierra que constituye el límite entre las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Asturias
 Reserva de la biosfera de los Ancares Leoneses, una reserva del «Programa sobre el Hombre y la Biosfera» de la Unesco, situada en la parte leonesa de la sierra de Ancares
 Reserva de la biosfera de los Ancares Lucenses, una reserva del «Programa sobre el Hombre y la Biosfera» de la Unesco, situada en la parte lucense de la sierra de Ancares